Cecília Meireles – poetessa, docente e giornalista brasiliana
 Cildo Meireles – scultore e artista brasiliano
 Flávio Meireles – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, centrocampista
 Francinilson Santos Meireles – calciatore brasiliano, centrocampista
 Raul Meireles – ex calciatore portoghese, centrocampista